Kalinine (ukrainisch ; russische Entsprechung Kalinino/Калинино) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Kalinine (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Kalinine (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Kalinine (Telmanowe) (offiziell seit 2016 Bilokrynytschne)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Kalyniwka (Pokrowsk)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Kalynowe (Wolnowacha)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Luhansk, Rajon Trojizke, siehe Dscherelne
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Bilokoniwka

Siehe auch: Kalinino (russische Form)